1956 Голяма награда на Аржентина е 4-то за Голямата награда на Аржентина и първи кръг от сезон 1956 във Формула 1, провежда се на 22 януари 1956 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина